Antoine hace referencia a varios artículos:

Véase

Personas
Antoine Dominique Domino, conocido como Fats Domino, músico estadounidense.
Antoine Joseph Sax, conocido como Adolphe Sax, inventor belga.
Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac, barón Silvestre de Sacy, lingüista francés.
André Antoine, director de teatro francés.
Franz Antoine, botánico austriaco.
Antoine (Pierre Antoine Muraccioli), cantante francés (en)
Antoine Griezmann, futbolista francés.